Speeldoos (muziekinstrument), een muziekinstrument dat behoort tot de lamellofonen
 De Speeldoos (album), een ep van Torre Florim, zanger van De Staat, en Roos Rebergen, zangeres van Roosbeef
 De Tweede Speeldoos, een vervolg op De Speeldoos
 De Speeldoos (Baarn), een theater aan de Rembrandtlaan 35 in Baarn
 Een speeldoos, liedje gezongen door Annie Palmen